Puttkammer ist der Familienname folgender Personen:

 Hilda von Puttkammer (* 1912), brasilianische Fechterin
 Joachim Puttkammer (* 1942), Pastor in Greifswald  und Graal-Müritz, Schriftsteller
 Steffen Puttkammer (* 1988), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Puttkamer